Het seizoen 2001–2002 van FC Den Bosch was het 35ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. Na een afwezigheid van een jaar kwam de club weer uit in de Eredivisie. Tevens nam FC Den Bosch deel aan het toernooi om de KNVB beker. Onder leiding van eerstejaars coach Wiljan Vloet eindigde Den Bosch op de zestiende plaats. In de nacompetitie ging de club alsnog ten onder in een groep die werd gewonnen door RBC Roosendaal. Degradatie was daardoor een feit.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2001/02 en als zestiende eindigden onder leiding van trainer-coach Wiljan Vloet.

Nacompetitie

Groep A

KNVB-beker

Wedstrijden

Externe links 
 Website van FC Den Bosch
 Supportersclub FC Den Bosch

 2001/02
Den Bosch